День — промежуток времени от восхода до заката солнца. Кроме того, может означать:

Периодические издания 
 «День» — русская еженедельная газета, выходившая в Москве с 1861 по 1865 годы.
 «День» — русско-еврейская еженедельная газета, выходившая в городе Одессе с 1869 по 1871 год.
 «День» — русская общественно-политическая газета, выходившая в Санкт-Петербурге (Петрограде) с 1912 по 1918 год.
 «День» — ежедневная всеукраинская газета, основанная в 1996 году.
 «День» — еженедельная газета, выходившая в Ижевске с 1998 по 2014 год.
 «День» — название газеты «Завтра» до 1993 года.
 «Дни» — русская эмигрантская газета эсеровского направления, выходившая в 1922—1933 годах в Берлине и Париже.

Прочее 
 «Дни» — автобиографическая повесть египетского писателя Таха Хусейна.

См. также 
 Ночь и день
 День и ночь